IN, In или in может означать:

Коды

Связанные с  
 IN — код Индии по нескольким стандартам:
 двухбуквенный латинский код названия страны по ГОСТ 7.67
 двухбуквенный код названия страны по стандарту ISO 3166-1 alpha-2;
 двухбуквенный код названия страны, используемый NATO;
 код страны, используемый ВМО;
 код страны по FIPS (США);
 .in — национальный домен верхнего уровня Индии

Другие коды 
 IN — почтовый код штата Индиана, США
 IN — код авиакомпании MAT Macedonian Airlines согласно IATA
 IN — автомобильный код города Ингольштадт, Германия

Прочее 
 Индий (химический знак In) — химический элемент.
 Интеллектуальная сеть () — концепция создания телекоммуникационных сетей.

См. также 
 Натуральный логарифм, обозначается ln (первая буква в обозначении — строчная «L», но может быть спутана с заглавной «i»)